Un purosangue è un cavallo di razza, generalmente frutto di una selezione
 Purosangue arabo
 Purosangue inglese
 Purosangue orientale
Nei libri di Harry Potter, un purosangue (Pure-blood in inglese) è un mago non imparentato in alcun modo con i babbani (persone senza poteri magici)
 Purosangue - autovettura prodotto dalla Ferrari
 Purosangue - singolo del 2022 del rapper Italiano Luchè